Frösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frösjön, Halland, sjö i Varbergs kommun, 
Frösjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (32,7 ha)
Frösjön (Nydala socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (18,6 ha)
Frösjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (30,2 ha)
Frösjön (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (50 ha)
Frösjön (Öja socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (5,08 ha)
Frösjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun,  (3 ha)
Frösjön, sjö i Gnesta kommun och Södertälje kommun,  (3,46 km²)
Frösjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (27,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn